Schimanski ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Schimanski (1889–1938), deutscher kommunistischer Politiker
 Georg Schimanski (1919–1992), deutscher Kameramann
 Helmut Schimanski (* 1940), deutscher Journalist
 Julian Alexandrowitsch Schimanski (1883–1962), sowjetischer Schiffbauingenieur
 Patrick Schimanski (* 1964), deutscher Regisseur, Komponist und Musiker 
 Thomas Schimanski (* 1980), deutscher Schauspieler
 Wiktor Nikolajewitsch Schimanski (1916–1997), sowjetischer Paläontologe

fiktive Person:
 Horst Schimanski, fiktive Fernsehfigur, dargestellt von Götz George

Fernsehserie:
 Schimanski (Filmreihe)

Siehe auch:
 Schimansky
 Schymanski
 Schymainski
 Szymański